Nazwa Joachimsthal może odnosić się do:
 Joachimsthal – miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim

Nazwisko Joachimsthal nosili:
 Ferdinand Joachimsthal (1818–1861), niemiecki matematyk
 Georg Joachimsthal 1863–1914), niemiecki lekarz ortopeda

Zobacz też: Joachimsthal (Schorfheide}